Javier Gutiérrez Cuevas (ur. 29 marca 1985 w Santanderze) – hiszpański biegacz narciarski, uczestnik Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010, mistrz Hiszpanii z 2008 roku.

Kariera 
20 stycznia 2008 roku w Sant Joan de Lerm zdobył mistrzostwo Hiszpanii w biegu na 30 kilometrów. Podczas igrzysk w Vancouver w 2010 roku zajął 69. miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym, 40. miejsce w biegu łączonym na 30 km. Wziął udział także w biegu na 50 km, jednak nie ukończył rywalizacji i nie został sklasyfikowany.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata U-23

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Bibliografia 
Profil zawodnika na oficjalnej stronie FIS 

Hiszpańscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1985
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Ludzie urodzeni w Santanderze